Giro d'Italia 2010 var den 93. udgave af Giro d'Italia og foregik i perioden 8. til 30. maj 2010. I lighed med Vuelta a España 2009 og Tour de France 2010 startede løbet i Holland. Første etape var en enkeltstart i Amsterdam, og de to næste etaper startede ligeledes i Amsterdam. Løbet indeholdt endvidere en bjergenkeltstart til Plan de Corones og en holdtidskørsel og blev afsluttet med en enkeltstart i Verona. 

Vinder af løbet blev italieneren Ivan Basso fra Liquigas foran spanieren David Arroyo fra Caisse d'Epargne og Vincenzo Nibali fra Liquigas. Basso overtog først den rosa førertrøje på løbets tredjesidste etape, en bjergetape i Dolomitterne. De resterende trøjer blev vundet af australierne Cadel Evans (pointtrøjen), Matthew Lloyd (bjergtrøjen) og Richie Porte (ungdomstrøjen).

Det bedste danske resultat i løbet stod Chris Anker Sørensen fra Team Saxo Bank for, da han vandt ottende etape, den første bjergetape i løbet.

Deltagere 

22 hold var inviteret til at deltage.
 ProTour-hold: AG2R La Mondiale, Astana, Caisse d'Epargne, Footon-Servetto, Garmin-Transitions, Team HTC-Columbia, Katusha, Lampre-Farnese Vini, Liquigas-Doimo, Milram, Omega Pharma-Lotto, Quick Step, Rabobank, Team Saxo Bank og Team Sky.
 Professionelle kontinentalhold: Acqua & Sapone, Androni Giocattoli, Bbox Bouygues Télécom, BMC Racing Team, Cervélo TestTeam, Cofidis og Colnago-CSF Inox.

Den regerende verdensmester Cadel Evans samt Carlos Sastre, Ivan Basso og Aleksandr Vinokurov blev regnet som de største favoritter før løbet.

Etaper

Trøjerne dag for dag

Stillinger

Samlede resultat

Pointkonkurrencen

Bjergkonkurrencen

Ungdomskonkurrencen

Holdkonkurrencen

Noter

Eksterne henvisninger 
 Officiel side

2010
Cykelløb i 2010